Plaatsen
Montreal (Canada), de grootste stad van de provincie Quebec en na Toronto de grootste stad van Canada
Montreal (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

 Montréal (Ardèche)
 Montréal (Aude)
 Montréal (Gers)
 Montréal (Yonne)

Andere betekenissen
Montreal (burcht), een kruisvaarderskasteel op de oostzijde van de Arabah
Montreal (regio), regio in Canada waarin de stad Montreal ligt

Zie ook
Montréal-la-Cluse
Montréal-les-Sources